Jeder stirbt für sich allein steht für:

 Jeder stirbt für sich allein (Roman), Titel eines Romans von Hans Fallada

darauf basierend:

 Jeder stirbt für sich allein (1962), deutscher Fernsehfilm von Falk Harnack
 Jeder stirbt für sich allein (1970), TV-Miniserie der DEFA von Hans-Joachim Kasprzik
 Jeder stirbt für sich allein (1976), deutscher Kinofilm von Alfred Vohrer
 Jeder stirbt für sich allein (2016), US-amerikanischer Spielfilm von Vincent Perez
 Jeder stirbt für sich allein (Hörspiel), DDR-Hörspiel aus dem Jahr 1986

Siehe auch:

 Hitman – Jeder stirbt alleine, US-amerikanischer Spielfilm von Xavier Gens aus dem Jahr 2007